Дзвіно́чок або дзвіно́к — музичний інструмент у вигляді маленького дзвона.

 «Дзвіночок» — народний хоровий колектив Київського палацу дітей та юнацтва.
 «Дзвіночок» — часопис-місячник для дітей і молоді з бібліотекою «Ранок».
 Дзвіночок — інша назва рослин роду Дзвоники (Campánula).